Mužská dvouhra Generali Open Kitzbühel 2020 probíhala v první polovině září 2020. Do singlové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla rakouská světová trojka Dominic Thiem, která vyhrála souběžně probíhající grandslam US Open.

Vítězem se stal 21letý nenasazený Srb Miomir Kecmanović, jenž ve finále zdolal německého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství. V probíhající sezóně se stal čtvrtým hráčem, jenž získal svůj první titul ATP. Po turnaji jeho průběžná sezónní bilance ve dvouhře činila 14–6. Bodový zisk jej posunul o osm příček výše na nové kariérní maximum, 39. místo žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2020
ATP Tour 2020